VNO steht für:
 Nordvietnam, historischer FIFA-Code
 Virtual Network Operator, Telekommunikationsanbieter
 Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen, niedersächsischer ÖPNV-Aufgabenträger
 Flughafen Vilnius, IATA-Code (Vilniaus oro uostas)
 Vomeronasales Organ

VNO